:
 Alan A'Court (1934-2009), footballeur anglais ;
 Charles A'Court (1819-1903), homme politique du Parti libéral ;
 Dennis A'Court (1937-), joueur de cricket gallois ;
 Samuel A'Court Ashe (1840-1938), capitaine d’infanterie confédéré pendant la guerre de Sécession.